Доманик:
 Доманик — горючий сланец с рек Ухта, Сед-Ю, Тетера
 Доманик — река в республике Коми

См. также 
 Нижний Доманик — посёлок в республике Коми